White Bird può riferirsi a:
White Bird – città statunitense nell'Idaho
White Bird – album discografico di David LaFlamme
White Bird (White Bird in a Blizzard) – film del 2014 diretto da Gregg Araki